Proppe oder Proppé ist der Name von
 Albin Proppe (1907–1990), deutscher Dermatologe an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 Óttarr Proppé (* 1968), isländischer Politiker, Musiker und Schauspieler